Plistóanex (também Plistoanacte; , transl. Pleistoánax: ca.  — ) foi rei da cidade-Estado grega de Esparta, de 459 a.C. até 409 a.C.. Pertenceu à Dinastia Ágida.

Ele era filho do general Pausânias, filho de Cleômbroto, filho de Anaxândrides II.

Seu avô, Cleômbroto, foi regente em nome de Plistarco, filho de Leônidas I, irmão de Cleômbroto. Analogamente, Nicomedes, filho de Cleômbroto, foi regente de Plistóanex.

Seu sucessor foi seu filho Pausânias.

Árvore genealógica baseada em Heródoto,Pausânias  e Tucídides. Demais filhos de Anaxândrides omitidos por simplificação:

Ver também 
 Diarquia de Esparta

Reis de Esparta
Gregos do século V a.C.